

Ваттвіль — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Ваттвіль-ла-Рю — муніципалітет у департаменті Приморська Сена

Ваттвіль — громада в кантоні Санкт-Галлен